Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Royce Deppe che hanno battuto in finale Stefan Kruger e Danie Visser 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Wayne Ferreira /  Piet Norval (primo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)

 Goran Ivanišević /  Gary Muller (quarti di finale)
 Stefan Kruger /  Danie Visser (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1991